U-66 – niemiecki okręt podwodny typu U-66 z okresu I wojny światowej, ex austro-węgierski SM U-7
 U-66 – niemiecki okręt podwodny typu UB III z okresu I wojny światowej SM UB-66; pływał także pod banderą Austro-Węgier jako SM U-66
 U-66 – niemiecki okręt podwodny typu IXC z okresu II wojny światowej

Zobacz też 
 UC-66 – niemiecki okręt podwodny typu UC II z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich